AgI – jodek srebra
 AGI – Adventure Game Interpreter
 Alejandro González Iñárritu